Lord Cecil steht für:
 Baron Cecil, britischer Adelstitel in der Peerage of England (1603)
 Robert Cecil, 1. Baron Cecil (1563–1612), englischer Staatsmann und Minister Elisabeths I. und Jakobs I., siehe Robert Cecil, 1. Earl of Salisbury 
 Robert Cecil, 1. Viscount Cecil of Chelwood (1864–1958), britischer Politiker, Diplomat, Träger des Friedensnobelpreises 

Siehe auch:
 Cecil (Adelsgeschlecht)